Municipio de Howard puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Howard (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Conway.
 Municipio de Howard (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Howard (condado de Meade, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Meade.
 Municipio de Howard (condado de Miner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Miner.
 Municipio de Howard (condado de Howard, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Howard (condado de Parke, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Parke.
 Municipio de Howard (condado de Washington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Howard (condado de Howard, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Howard (condado de Story, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Story.
 Municipio de Howard (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Howard (condado de Wayne, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Howard (condado de Elk, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Elk
 Municipio de Howard (condado de Labette, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Labette.
 Municipio de Howard (condado de Cass, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Howard (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.
 Municipio de Howard (condado de Gentry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Gentry.
 Municipio de Howard (condado de Knox, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Howard (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.